De Zolt ist der Familienname folgender Personen:

 Maurilio De Zolt (* 1950), italienischer Skilangläufer
 Roberto De Zolt Ponte (* 1970), italienischer Skilangläufer
 Alessia De Zolt Ponte (* 1999), italienische Skilangläuferin